Pòl·lux, personatge de la mitologia grega.
 Pòl·lux, estrella de la constel·lació dels Bessons.
 Pòl·lux, satèl·lit de Saturn.
 Juli Pòl·lux, diversos personatges.